Hintereggen ist der Name folgender Orte:

 Hintereggen (Gemeinde Deutsch-Griffen), Ortschaft der Gemeinde Deutsch-Griffen, Bezirk Sankt Veit an der Glan, Kärnten
 Hintereggen (Gemeinde Trebesing), Ortschaft der Gemeinde Trebesing, Bezirk Spittal an der Drau, Kärnten

Siehe auch:
 Hinteregg
 Hinteregger